Vealøs ist der Name

 einer Landschaft östlich von Skien in Vestfold og Telemark, Norwegen, siehe Vealøs
 einer Insel im Oslofjord bei Horten in Norwegen, siehe Vealøs (Horten)